Cascia ima više značenja:
 Cascia, Perugia
 Cascia, Potenza